Fort Worth steht für:

 Fort Worth, Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 Fort Worth (Fort), Befestigungsanlage in Virginia, Vereinigte Staaten
 Fort Worth, Originaltitel von Das letzte Fort (1951), US-amerikanischer Film von Edwin L. Marin (1951) 
 USS Fort Worth (LCS-3), Littoral Combat Ship der United States Navy